Il Taroii Open de Tênis 2013 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2013. È stata la 1ª edizione del torneo che si è giocata a Itajaí in Brasile dall'8 al 14 aprile 2013 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di $35,000+H.

Partecipanti singolare

Teste di serie

 Ranking al 1º aprile 2013.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Eduardo Dischinger
  Rogério Dutra da Silva
  Guilherme Hadlich
  Bruno Sant'Anna

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  André Ghem
  Máximo González
  Jozef Kovalík
  Axel Michon

Partecipanti doppio

Teste di serie

 Ranking al 1º aprile 2013.

Altri partecipanti
Coppie che hanno ricevuto una wild card:
  Ricardo Hocevar /  Eduardo Russi
  João Lucas Menezes /  Leonardo Telles
  Alexandre Schnitman /  João Walendowsky

Vincitori

Singolare

 Rogério Dutra da Silva ha battuto in finale  Jozef Kovalík 4–6, 6–3, 6–1

Doppio

 James Duckworth /  Pierre-Hugues Herbert hanno battuto in finale  Guilherme Clezar /  Fabricio Neis 7–5, 6–2

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2013